

Teatro 
 Sapho – opéra-comique di Jules Massenet
Sapho – lavoro teatrale del 1900 di Clyde Fitch

Cinema 
 Sapho – film del 1912 diretto da Émile Chautard
 Sapho – film del 1913 diretto da Lucius Henderson
 Sapho – film del 1917 diretto da Hugh Ford
 Sapho – film del 1934 diretto da Léonce Perret

Zoologia 
 Sapho – genere di libellule della famiglia Calopterygidae